Hewitt kan syfta på:

 James Hewitt
 Jennifer Love Hewitt
 Lleyton Hewitt
 Hewitt, Minnesota
 Hewitt, Texas